Miejscowości w USA:
 Wisner – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Franklin
 Wisner – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
Gminy w USA:
 Wisner (ang. Wisner Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Wisner (ang. Wisner Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Wisner (ang. Wisner Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming